Ben Dagan (* 1989) ist österreichisch-israelischer Politikwissenschaftler mit Spezialisierung auf den Bereich Sicherheitspolitik. Er arbeitet als Lektor, Autor und Kurator.

Leben und Wirken 

Dagan hat einen Master in International Security von der Science Po, Paris School of International Affairs. Seine Forschungsfelder umfassen das strategische Handeln von staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren, Radikalisierung und internationale Beziehungen. Über politische Vorgänge im Nahen Osten wird er immer wieder als Experte interviewt und fungiert als Host und Kurator für Veranstaltungen.

Dagan unterrichtet an der Donau-Universität Krems im Programm Politische Bildung den Gegenstand Sicherheitspolitik.

Andere Themenfelder seiner Forschung sind Feminismus, Kommunikation und Open Culture. Er schreibt für verschiedene akademische und nicht-akademische Publikationen.

Weblinks 

 
 Coverstory über Ben Dagan in NU (Interviewt durch Johannes Grenzfurthner)
 Ben Dagan (in Zeitschrift der Österreichisch-Israelischen Gesellschaft)

Einzelnachweise 

Sozialwissenschaftler
Politikwissenschaftler
Autor
Österreicher
Israeli
Geboren 1989
Mann
Hochschullehrer (Universität für Weiterbildung Krems)